

Cinema
JCVD - Nessuna giustizia – film del 2008

Musica
JCVD – canzone dei Club Dogo

Personaggi
Jean-Claude Van Damme – attore, regista, sceneggiatore e artista marziale belga